Juana Beaufort (en inglés, Joan Beaufort, h. 1404 – 15 de julio de 1445), fue reina consorte del Reino de Escocia desde 1424 hasta 1437, al estar casada con Jacobo I de Escocia.

Vida 
Era la hija de Juan Beaufort, primer conde de Somerset y de Margaret Holland. Sus abuelos paternos fueron Juan de Gante, duque de Lancáster, y su amante y más tarde tercera esposa Catalina de Roet-Swynford. Sus abuelos maternos fueron Thomas Holland, segundo conde de Kent y Alice Fitzalan. Alice era una hija de Richard FitzAlan, X conde de Arundel y Leonor de Lancáster.

Matrimonio e hijos con Jacobo I de Escocia 
El 2 de febrero de 1424 en la catedral de Southwark, Juana se casó con Jacobo I, poco antes de que él fuera formalmente coronado. Fueron festejados en el palacio de Winchester ese año por su tío el cardenal Enrique de Beaufort. Se dice que ella fue la inspiración del famoso y largo poema de Jacobo, The Kingis Quair. Tuvieron ocho hijos, entre ellos el futuro Jacobo II y Margarita de Escocia, esposa de Luis XI de Francia. Después de que Jacobo I fuera asesinado en 1437, ella asumió la regencia en nombre de su hijo.

 Margarita Estuardo, princesa de Escocia (1424-1445) casada con Luis XI de Francia.
 Isabel Estuardo, princesa de Escocia (1426-1494) casada con Francisco I, duque de Bretaña.
 Juana de Escocia, condesa de Morton (1428-1486) se casó con Jacobo Douglas, primer conde de Morton.
 Alejandro Estuardo (Duque de Rothesay) (n. y m. en 1430); mellizo de Jacobo. 
 Jacobo II de Escocia (1430-1460).
 Leonor Estuardo, princesa de Escocia (1433-1484) casada con Segismundo, archiduque de Austria.
 María de Escocia, condesa de Buchan (1434/5-1465) se casó con Wolfart VI van Borsselen, señor de Veere.
 Anabella de Escocia, princesa de Escocia (1436-1509), se casó y se divorció de Luis de Saboya y luego se casó y divorció de George Gordon, II conde de Huntly.

Segundo matrimonio e hijos 
En 1439 Juana se casó con Jacobo Estuardo, el Caballero Negro de Lorn (~1383 - >1451). Tuvieron tres hijos: 

 Juan Estuardo, primer conde de Atholl (h. 1440 - 12 de septiembre de 1512). 
 Jacobo Estuardo, primer conde de Buchan (1442-1499), Alto Chambelán de Escocia en 1471 y embajador escocés ante la corte francesa en 1473.
 Andrés Estuardo (m. 1501), obispo de Moray.

Referencias 
  pages 461 & 486

Enlaces externos

Ancestros 

Mujeres de la Edad Media en Escocia
Escoceses del siglo XV
Reinas consortes del siglo XV
Consortes reales de Escocia con los Estuardos
Regentes de Escocia
Casa de Estuardo